Macunaíma ist:

 Macunaíma – Der Held ohne jeden Charakter, ein brasilianischer Roman von Mário de Andrade von 1928
 Macunaíma (Film), die Verfilmung des Romans unter der Regie von Joaquim Pedro de Andrade von 1969
 Macunaíma (Bühnenstück), Dramatisierung des Romans durch die Grupo de Arte Pau Brasil, uraufgeführt 1978
 Macunaíma (Dichter), eigentlich Atilio Pérez Da Cunha (1951–2020), uruguayischer Dichter und Journalist